Пётр Ильич Коновалов (1881—1960) — подполковник Генерального штаба, герой Первой мировой войны. Участник Белого движения, командир 2-го Донского отдельного корпуса, генерал-лейтенант.

Биография 
Казак станицы Мигулинской Верхне-Донского округа Донской области. Образование получил в учительской семинарии.

В 1906 году окончил Новочеркасское казачье юнкерское училище, откуда выпущен был хорунжим в 7-й Донской казачий полк.  произведен в сотники, позднее в том же году зачислен в комплект Донских казачьих полков. В 1912 году окончил Николаевскую военную академию по 1-му разряду. По окончании академии был прикомандирован к 7-му Донскому казачьему полку на один год для командования сотней. Произведен в подъесаулы 5 октября 1913 года.

С началом Первой мировой войны, 16 ноября 1914 года переведен в Генеральный штаб с назначением обер-офицером для поручений при штабе 7-го армейского корпуса и с переименованием в штабс-капитаны. 28 июля 1915 года назначен старшим адъютантом штаба 7-го армейского корпуса. 10 сентября 1915 года произведен в капитаны «за выслугу лет», а 13 декабря того же года назначен исправляющим должность штаб-офицера для поручений при штабе 7-го армейского корпуса. Пожалован Георгиевским оружием

11 марта 1917 года назначен и. д. начальника штаба 163-й пехотной дивизии, а 2 апреля произведен в подполковники. 30 мая 1917 года назначен и. д. начальника штаба 65-й пехотной дивизии. В августе 1917 года, чтобы поднять боевой дух солдат, неоднократно с разведчиками по ночам врывался в окопы противника и захватывал пленных, за что был награждён Георгиевским крестом 4-й степени с лавровой веткой.

В Гражданскую войну участвовал в Белом движении на Юге России. С 18 июня 1918 года состоял начальником штаба Батайского отряда Донской армии, а 28 июня был произведен в полковники. С 27 августа 1918 года был начальником штаба войск Усть-Медведицкого района, с 1 декабря того же года — начальником штаба командующего войсками Северо-Восточного фронта, с 8 января 1919 года — начальником штаба командующего войсками Луганского района. 26 декабря 1918 года произведен в генерал-майоры. 12 января 1919 года назначен начальником 2-й Донской конной дивизии. В марте 1919 года — командир Сводного Донского конного корпуса. 20 июня 1919 года назначен командиром 2-го Донского отдельного корпуса. Эвакуировался из Новороссийска в Крым. С 25 марта 1920 года состоял в резерве офицеров ГШ при штабе Отдельного Донского корпуса. Произведен в генерал-лейтенанты 18 апреля 1920 года.

В эмиграции в Югославии. После Второй мировой войны переехал в США. Погиб в 1960 году в результате несчастного случая: попал под колеса грузовика в Лейквуде под Нью-Йорком.

Награды 
 Орден Святого Станислава 3-й ст. (ВП 19.05.1912)
 Орден Святой Анны 4-й ст. с надписью «за храбрость» (ВП 31.03.1915)
 Орден Святого Станислава 2-й ст. с мечами (ВП 6.04.1915)
 Орден Святой Анны 3-й ст. с мечами и бантом (ВП 9.04.1915)
 Орден Святой Анны 2-й ст. с мечами (ВП 7.05.1915)
 Георгиевское оружие (ВП 17.01.1917)
 Орден Святого Владимира 4-й ст. с мечами и бантом (ПАФ 13.06.1917)
 Орден Святого Владимира 3-й ст. с мечами (26.08.1918)
 Георгиевский крест 4-й степени с лавровой веткой

Источники 
 Волков С. В. Белое движение. Энциклопедия гражданской войны. — СПб.: «Нева», 2002. — С. 259.
 Клепов М. Ю. Офицеры — Георгиевские кавалеры Первой мировой войны. — М.: «Минувшее», 2015.
 

Выпускники Новочеркасского казачьего училища
Выпускники Николаевской военной академии
Участники Первой мировой войны (Россия)
Подполковники (Российская империя)
Генералы Донской армии
Генерал-лейтенанты России (Белое движение)
Русские эмигранты первой волны в Югославии